S6 puede referirse a:
 S6, una de las estructuras de armazón integradas de la Estación Espacial Internacional.
 Audi S6, versión deportiva del Audi A6.
 S6, tren de cercanías de Schwabstraße– Weil der Stadt en la región Stuttgart (Alemania).
Samsung Galaxy S6, teléfono inteligente de Samsung.
s6, init de GNU/Linux.